Sainte-Eulalie 12 franciaországi és egy kanadai község elnevezése:

Kanada
 Sainte-Eulalie (Kanada)

Franciaország
 Sainte-Eulalie (Ardèche)
 Sainte-Eulalie (Aude)
 Sainte-Eulalie (Cantal)
 Sainte-Eulalie (Gironde)
 Sainte-Eulalie (Lozère)
 Sainte-Eulalie-d'Ans
 Sainte-Eulalie-de-Cernon
 Sainte-Eulalie-d'Eymet
 Sainte-Eulalie-d'Olt
 Sainte-Eulalie-en-Born
 Sainte-Eulalie-en-Royans
 Espagnac-Sainte-Eulalie

oc:Santa Aulària (Aude)